A 446-os jelzésű autóbusz Gödöllő, autóbusz-állomás és Kóka, autóbusz-forduló között közlekedik.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
!colspan=3|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Gödöllő, autóbusz-állomásvégállomás||38||33
!rowspan=29|
|align=left|
|-
|1|| Gödöllő, Szabadság tér||37||32
|align=left|
|-
|2|| Gödöllő, Török Ignác utca||36||31
|align=left|
|-
|3
| Gödöllő, vasútállomás
|35||30
| align=left|
|-
|4
| Gödöllő, Fürdő utca
|34||29
|align=left|
|-
|5
| Gödöllő, Isaszegi út 90.
|33||28
|align=left|
|-
|6
| Gödöllő, Oltóanyag-ellenőrző Intézet
|32||27
|align=left|
|-
|7
| Gödöllő, méhészet
|31||26
|align=left|
|-
|8
| Gödöllő, baromfitelep
|30||25
|align=left|
|-
|9
| Gödöllői Gépgyár
|29||24
|align=left|
|-
|10
| Isaszeg, Hold utca
|28||23
|align=left|
|-
|11
| Isaszeg, Toldi Miklós utca
|27||22
|align=left|
|-
|12
| Isaszeg, vasútállomás bejárati út
|26||21
|align=left|
|-
|13
| Isaszeg, vasútállomás
|25||20
|align=left|
|-
|∫
| Isaszeg, vasútállomás bejárati út
|24||19
|align=left|
|-
|14
| Isaszeg, Kossuth utca 37.
|23||18
|align=left|
|-
|15
| Isaszeg, Madách utcai iskola
|22||17
|align=left|
|-
|16
| Isaszeg, Lignifer Kft.
|21||16
|align=left|
|-
|17
| 
|20||15
|align=left|
|-
|18
| Isaszeg-Szentgyörgypuszta
|19||14
|align=left|
|-
|19
| Isaszegi fácános
|18||13
|align=left|
|-
|20
| Dány-Szentkirályi erdészlak
|17||12
|align=left|
|-
|21
| Dány-Szentkirály, felső
|16||11
|align=left|
|-
|22
| Dány-Szentkirály, alsó
|15||10
|align=left|
|-
|23
| Dány, sülysápi elágazás
|14||9
|align=left|
|-
|24
| Dány, Ady Endre utca
|13||8
|align=left|
|-
|25
| Dány, Bethlen Gábor út
|12||7
|align=left|
|-
|26
| Dány, Szőlő körút
|11||6
|align=left|
|-
|27
| Dány, temető
|10||5
|align=left|
|-
|28
| Dány, autóbusz-fordulóérkező végállomás
|9||4||4
|align=left|
|-
|29
| Dány, temető
|8||colspan=2|3
|align=left|
|-
|30
| Kóka, községháza
|7||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|31
| Kóka, malom
|∫||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|32
| Kóka, Pesti utca 46.
|∫||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|33
| Kóka, Tabán utca 2.
|6||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|∫
| Kóka, Pesti utca 46.
|5||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|∫
| Kóka, malom
|4||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|34
| Kóka, községháza
|3||colspan=2|∫
|align=left|
|-
|35
| Kóka, Nagykátai út 71.
|colspan=3|2
|align=left|
|-
|36
| Kóka, Nagykátai út 131.
|colspan=3|1
|align=left|
|-
|37
| Kóka, autóbusz-fordulóvégállomás
|colspan=3|0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Gödöllő autóbuszvonalai
Kóka autóbuszvonalai